Crisiella är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Borg 1924. Crisiella ingår i familjen Crisiidae, ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Mossdjur
Crisiella